|-
| 166001 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166002 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166003 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166004 - || || 14 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166005 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166006 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166007 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166008 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166009 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166010 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166011 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166012 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166013 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166014 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166015 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166016 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166017 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166018 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166019 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166020 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166021 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166022 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166023 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166024 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166025 - || || 12 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166026 - || || 12 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166027 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166028 - || || 11 de gener de 2002 || Piszkéstető || K. Sárneczky, Z. Heiner
|-
| 166029 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166030 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166031 - || || 20 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166032 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166033 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166034 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166035 - || || 22 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166036 - || || 23 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166037 - || || 25 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166038 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166039 - || || 3 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166040 - || || 6 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166041 - || || 5 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166042 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166043 - || || 8 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166044 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166045 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166046 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166047 - || || 4 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166048 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166049 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166050 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166051 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166052 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166053 - || || 11 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166054 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166055 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166056 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166057 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166058 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166059 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166060 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166061 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166062 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166063 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166064 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166065 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166066 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166067 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166068 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166069 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166070 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166071 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166072 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166073 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166074 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166075 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166076 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166077 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166078 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166079 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166080 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166081 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166082 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166083 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166084 - || || 8 de febrer de 2002 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 166085 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166086 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166087 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166088 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166089 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166090 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166091 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166092 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166093 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166094 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166095 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166096 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166097 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166098 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166099 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166100 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6